Кіпсел ( — Скриня) — грецьке ім'я.

Відомі представники 
Кіпсел Коринфський — тиран міста Коринф у 657-627 роках до н. е.

Кіпсел Афінський — афінський політик, батько Мільтіада Старшого.

Кіпсел — цар Аркадії.